Pokhari peut faire référence à :
 Pokhari, un village du Népal situé dans le district de Doti ;
 Pokhari, un village du Népal situé dans le district d'Udayapur.